Spekulation kan avse:

 Spekulation (ekonomi) – ekonomisk investering avsedd att ge avkastning på kort sikt
 Spekulation (filosofi) – genom ett av erfarenheten oberoende tänkande upptäcka den högsta sanningen